Acquara ima više značenja:
 Acquara, Avellino
 Acquara, Benevento
 Acquara, Salerno